Сезон 1937 стал дебютным для «Металлурга» в группе «Д», пятом по рангу дивизионе чемпионата СССР. Выступление в чемпионате СССР 1937 года стало единственным в истории для команды завода «Красный октябрь». На следующий год команда не была допущена к соревнованиям секцией футбола СССР, сократившей число участников с 50 клубов до 26.

Сталинградский «Металлург» принимал соперников на грунтовом, почти без травы поле стадиона «Металлург». Команда выступала в оранжево-синих футболках и белых трусах, второй комплект формы был полностью белым.

Состав 

 Старший тренер: В. К. Блинков

Матчи

Товарищеские матчи

Кубок СССР 

Команда «Металлург» свой единственный в истории матч основной сетки Кубка СССР провела против соперника из группы «Б», второго по рангу дивизиона чемпионата СССР. После первого тайма «Металлург» сенсационно вёл в счёте 2:0, но всё-таки проиграл в дополнительное время.

Чемпионат СССР. Группа «Д»

Приз городского совета Сталинграда 
В октябре — ноябре 8 команд Сталинграда приняло участие в играх за приз городского совета Сталинграда, игры проходили по олимпийской системе.

Статистика

Индивидуальная

Матчи и голы 

|}
Примечание: не учитан один забитый гол, т.к. не известно кто автор второго мяча в матче «Металлург» — «Торпедо».

Бомбардиры 

Примечание: в Кубке СССР известен автор только одного гола.

«Сухие» матчи

Командная

Турнирная таблица. Группа «Д» 

Примечание: правила турнира предусматривали 3 очка за победу, 2 за ничью, 1 за поражение, 0 за неявку.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

См. также 
 ФК «Трактор» Сталинград в сезоне 1937

1937
Металлург Сталинград